

Победнице европских преванстава у скоку увис 
Победнице европских првенстава у атлетици на отвореном за жене у дисциплини скок увис, која је н програму од другог Европског првенства на отвореном у Бечу 1938. године за жене, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима и билансом освојених медаља по државама у овој дисциплини. Резултати су исказани у метрима.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 25. Европског првенства 1938—2022.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, скок увис
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок увис
 Развој светског рекорда у скоку увис на отвореном за жене
 Развој светског рекорда у скоку увис у дворани за жене
 Победници европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Скок увис на Европском првенству у атлетици
Скок увис